Kozjak je lahko:

 Kozjak, sredogorsko hribovje severno od Drave na meji z avstrijsko Štajersko (nem. Poßruck)
 Ovčji vrh oz. Kozjak (nemško Kosiak oz. Geißberg), gora v Karavankah na avstrijskem Koroškem
 Kozjak, hrib na Jesenicami (766 mnv; med Senožetmi in Koroško Belo)
 Kozjak, hrib nad mestom Kaštela, Dalmacija, Hrvaška
 Kozjak, otok v Jadranu - Kvarnerskem zalivu, Hrvaška
 Kozjak, slap pri Kobaridu (tudi slap Veliki Kozjak) in istoimenski potok, pritok Soče
 Kozjak, grad na Dolenjskem
 Prelaz Kozjak, prelaz med Gorenjsko in Štajersko
 Monte Guaric/Kozjak, Italija (Beneška Slovenija)
 Paški Kozjak, naselje in ozko pogorje pri Velenju
 naselja z imenom Kozjak:
 Kozjak, Občina Mislinja
 Kozjak nad Pesnico,  Občina Kungota
 Kozjak pri Ceršaku, Občina Šentilj
 Kozjak Začretski (Hrvaška)
 Kozjak, Bilje (Hrvaška)
 Kozjak, Loznica (Srbija)